Mabel's Dramatic Career é um filme de comédia norte-americano de 1913 em curta-metragem, dirigido e produzido por Mack Sennett. O filme foi lançado e relançado nos Estados Unidos como Her Dramatic Debut por W.H. Productions Company, em 1918.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett